Kastein  peut désigner :

 Franca Kastein (1969-2000) : actrice allemande ;
 Jenny Kastein (1913-2000) : nageuse néerlandaise ;
 Henk Kastein (1925-2013) : homme politique néerlandais ;
 Josef Kastein (1890-1946) : journaliste et écrivain allemand.

Homonymie de patronyme